Чемпионат Европы по фигурному катанию 1964 года — соревнование по фигурному катанию за титул чемпиона Европы, которое проходило с 14 по 18 января 1964 года в Гренобле, Франция. Чемпионат проводился в категориях мужское одиночное катание, женское одиночное катание, парное катание и в спортивных танцах на льду. В соревнованиях принимали участие рекордное количество спортивных делегаций (из 16 европейских стран). У мужчин победил представитель Франции Ален Кальма, у женщин победила представительница Нидерландов Шаукье Дейкстра, среди пар победу одержали представители ФРГ Марика Килиус и Ханс-Юрген Боймлер, в танцах чемпионами Европы стали представители Чехословакии Ева Романова и Павел Роман.

Результаты

Мужчины 

 * WD = Снялся с соревнований

Женщины

Пары

Танцы 

Чемпионаты Европы по фигурному катанию
Международные спортивные соревнования в Гренобле
1964 год в фигурном катании
Фигурное катание
Чемпионаты Европы в 1964 году
Январь 1964 года